Wrbitz bezeichnet:

 Vrbice u Roudnice nad Labem
 Vrbice u Poděbrad
 Vrbice u Vacova
 Vrbice u Velkých Pavlovic

Siehe auch:
 Werbitz
 Wirbitz
 Vrbice